Épigraphe peut désigner :
 en littérature, une épigraphe est une citation en tête d'un livre ou d'un chapitre illustrant la réflexion ou les sentiments qu'il aborde ;
 en architecture, une épigraphe est une phrase inscrite au fronton d'un édifice (à ne pas confondre avec une épitaphe, inscription placée sur une pierre tombale ou un monument funéraire) ;
 en mathématiques, l'épigraphe d'une fonction à valeurs réelles est l'ensemble des points au-dessus de son graphe.

Voir aussi 
 Épigraphie, étude des inscriptions sur des matières non putrescibles.